

Mythologie 
  est une déesse babylonienne. 
  est un esprit personnifiant le Soleil dans la mythologie mapuche, mari de Kueyen représentant la lune.

Astronomie 
 Antu est aussi le nom donné au premier télescope du Very Large Telescope (VLT) installé au sommet du Cerro Paranal, au Chili.

Toponymie 
 Le xian d'Antu (安图) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.

Chimie 
 Antu est une molécule également appelée  (N° CAS , formule brute : )

Mythologie mapuche
Pillan
Télescope au Chili
Homonymie de toponyme